Staffan Nilsson kan syfta på:

 Staffan Nilsson (lantbrukare) (född 1946) – en svensk lantbrukare som sedan 2010 är ordförande för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 Staffan Nilsson (silversmed) (född 1949) – svensk silversmed och författare, verksam i Falun
 Staffan Nilsson (travtränare) (född 1955) – svensk travtränare och kusk, verksam vid Jägersro.